Тенис турнирът в Ротердам 2012 е турнир от международните серии 500 на ATP, който се играе на твърда настилка в зала. Това е 40-ото издание на Тенис турнир в Ротердам, който е част от ATP Световен Тур 2012. Провежда се в Ротердам, Холандия.

Сингъл

Поставени тенисисти

Финали

Горна половина

Долна половина

Двойки

Поставени двойки

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт

ATP Световен Тур 2012
Ротердам Оупън